Chwatal ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Chwatal (1897–1963), deutscher Handlungsgehilfe und völkisch-nationalsozialistischer Politiker
 Carl Joseph Chwatal (1811–1887), deutscher Orgelbauer
 Franz Xaver Chwatal (1808–1879), böhmischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Chvátal